Lo Stuttgart Masters 1996 (conosciuto anche come Eurocard Open) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. È stata l'11ª edizione dello Stuttgart Masters, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1996. Il torneo si è giocato al Schleyerhalle di Stoccarda in Germania,dal 21 al 28 ottobre 1996.

Campioni

Singolare 

 Boris Becker ha battuto in finale  Pete Sampras 3–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–4

Doppio

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien hanno battuto in finale  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis 3–6, 6–4, 6–3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1996